Рат Босне и Дубровника 1154.
 Рат Босне и Дубровника (1403—1404)